Hudetz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hudetz (1842–1909), österreichischer Architekt 
 Radivoj Hudetz (* 1935), jugoslawischer Tischtennistrainer und -spieler
 Karl Anton Hudetz (1890–1977), deutscher Maler und Künstler

Siehe auch:
 Hudec